Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die St. Petersburg Open 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Oktober 2020 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2020
2020